Der Kanton Le Nord-Médoc ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lesparre-Médoc im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Lesparre-Médoc.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 28 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Blaignan und Prignac-en-Médoc → Blaignan-Prignac

Le Nord-Médoc